The Takeover () — первый студийный альбом американского исполнителя альтернативного рока Avery Watts. Релиз состоялся 10 октября 2011 года на лейбле Pulse Records.

Об альбоме 
The Takeover включает 5 треков, записанных ранее на самостоятельном релизе Уоттса The Takeover EP (2009) и 10 новых треков. Во многих песнях присутствуют также приглашённые музыканты-инструменталисты и рэпер Napoleon The Great.

11 ноября 2011 года вышел инструментальный альбом Voiceless: Vol. 1, состоящий из инструментальных версий песен с The Takeover.

Основная мысль, звучащая на всём протяжении альбома, — переворот в сознании людей и сплочение всех рас. Уоттс в своих песнях открыто критикует нацизм.

Синглы 
Все синглы с альбома вышли осенью 2010 года на лейбле Pulse Records. Первым синглом стала песня «Our World» (в переводе ), вышедшая на iTunes 5 октября 2010 года. За ней последовали «Enough» (англ. Хватит, 17 октября 2010) и «Right Now» (англ. Прямо сейчас, 11 ноября 2010). Все синглы вышли только в цифровом формате.

Также 6 марта 2009 года синглом вышел ремикс песни «A Cut Above», которая присутствует на альбоме. Однако, её нельзя считать альбомным синглом, так как она не относится к Pulse Records, являясь самостоятельным релизом.

Список композиций

Участники записи 
 Эйвери Уоттс - вокал, соло-гитара, продюсирование, мастеринг, микшинг.
 Napoleon The Great - MC
 Филлип Бир - соло-гитара
 Дэймон Уолли - ритм-гитара
 Эрик Дэвид - бас-гитара
 Ричи Ривьера - ударные
 Крис Коллер - перкуссия
 Корни Олсен - скрипка

Примечания 

Альбомы Avery Watts
Takeover